Трубино — опустевшая деревня в Городокском районе Витебской области Белоруссии.

Находилась примерно в 6 верстах к юго-западу от современной деревни Хвошно.

История 
Деревня отмечена на карте середины XIX века, в Списке населённых мест Витебской губернии 1906 года (стр.94 №20), на картах РККА 1930-х годов. На топографической карте начала 1980-х годов уже обозначена, как урочище, а не деревня.

Ссылки 
 Трубино.
 Карта N-36-001. Масштаб 1:100000. Издание 1985 года. Состояние местности на 1983 год.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Городокского района (Витебская область)